

Geografia

Francia 
 La Grande-Verrière – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 La Petite-Verrière – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Laverrière – comune nel dipartimento dell'Oise (Alta Francia)
 La Verrière – comune nel dipartimento degli Yvelines (Île-de-France)

Pagine correlate 
 Verrières – pagina di disambiguazione
 Veyrières – pagina di disambiguazione